Osoby o tym nazwisku:
 Bronisław Chromy – polski artysta rzeźbiarz, medalier, malarz, rysownik
 Edward Chromy – polski wojskowy, poseł na Sejm 
 Jan Chromy – polski wojskowy
 Kazimierz Chromy – polski polityk, poseł na Sejm

Inne:
 Chromy – herb szlachecki

Zobacz też:
 Timur Chromy – wódz mongolskiego plemienia Barłasów